Santa María del Oro (Nayarit), città nello Stato di Nayarit
 Santa María del Oro (Durango), città nella municipalità di El Oro nello Stato di Durango
 Santa María del Oro (Jalisco), città nella municipalità di Manuel M. Dieguez nello Stato di Jalisco